Social Justice Warrior - een pejoratieve benaming voor een persoon die sociaal-progressieve inzichten aanhangt en promoot
Socialistische Jonge Wacht - een Belgische linkse jongerenbeweging